Джамир Не́льсон (; родился 9 февраля 1982 года в Честере, Пенсильвания) — американский бывший профессиональный баскетболист, выступавший в  НБА за «Орландо Мэджик», «Даллас Маверикс», «Бостон Селтикс», «Денвер Наггетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Детройт Пистонс».

Карьера

Орландо Мэджик 
Был выбран под 20-м номером на драфте 2004 года командой «Денвер Наггетс». Позднее был обменян в клуб «Орландо Мэджик».

30 июня 2014 годы был отчислен из «Мэджик» после 10 сезонов в команде.

Даллас Маверикс 
24 июля 2014 года  Нельсон подписал двухлетний контракт на 5,6 миллионов долларов с «Даллас Маверикс».

Бостон Селтикс 
18 декабря 2014 года был обменян в «Бостон Селтикс» на Рэджона Рондо и Дуайта Пауэлла. «Даллас Маверикс» также отдал Джо Крудера, Брендона Райта, драфт-пик первого раунда 2015 года, драфт-пик второго раунда 2016 года.

Денвер Наггетс (2015–2017) 
13 января 2015 года Нельсон был продан «Денвер Наггетс» в обмен на Нейта Робинсона. 26 июня 2015 года Нельсон отказался от оставшегося года своего контракта с «Наггетс», чтобы стать свободным агентом. 

7 августа 2015 года Нельсон вновь подписал контракт с «Наггетс». 

18 октября 2017 года «Наггетс» отчислили Нельсона , чтобы освободить место в составе для форварда Ричарда Джефферсона, который подписал однолетний контракт с клубом.

Детройт Пистонс (2018) 
1 февраля 2018 года «Чикаго Буллз» обменяли форварда Николу Миротича и право выбора во втором раунде драфта в «Нью-Орлеан Пеликанс», получив взамен трёх баскетболистов -  Омера Ашика, Тони Аллена, Нельсона и драфт-пик 1-го раунда.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Jameer Nelson Official Site

Баскетболисты США
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Детройт Пистонс»